

Населені пункти та їхні частини
 Розділля (Роздзеле) — село в гміні Ліпінкі Горлицького повіту Малопольського воєводства
 Роздзеле — село в гміні Жеґоцина Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Роздзеле — частина села Бялавода в гміні Лососіна-Дольна Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Роздзеле — частина села Завадка в гміні Лососіна-Дольна Новосондецького повіту Малопольського воєводства

Примітки